Hylomyinae
 Dwerghaaregel
 Filipijnse haaregel
 Grote haaregel
 Kleine haaregel